Гранха Марија Луиса има више значења:

 Гранха Марија Луиса (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Гранха Марија Луиса (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Гранха Марија Луиса (Сан Хосе Итурбиде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику